Gobierno de Michelle Bachellet puede referirse al:
 Primer gobierno de Michelle Bachelet, entre 2006 y 2010.
 Segundo gobierno de Michelle Bachelet, entre 2014 y 2018.